Sant Canat (en francès Saint-Cannat) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine